Восто́чное Помо́рье:
 Восточное Поморье — область на берегу Гданьского залива Балтийского моря.
 «Восточное Поморье» — газета, издававшаяся Николаевске-на-Амуре в 1865—1866 гг.

Примечания